Der Super-G im Alpinen Skisport der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 16. Februar 2018 um 11:00 Uhr Ortszeit (3:00 Uhr MEZ) im Jeongseon Alpine Centre statt. Ursprünglich war die Austragung für den 15. Februar 2018 vorgesehen, nach der Verschiebung des Abfahrtsrennens wurde der Super-G aber ebenfalls, um 24 Stunden, verschoben.

Die Goldmedaille gewann der Österreicher Matthias Mayer vor dem Schweizer Beat Feuz und dem Norweger Kjetil Jansrud.

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Super-G Manner
Sportveranstaltung in Jeongseon